Ел Фруталито има више значења:

 Ел Фруталито (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Фруталито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику